Piotr I Orseolo – doża wenecki 976-978, święty 
 Piotr II Orseolo – doża wenecki 991-1009
 Piotr Orseolo – król Węgier 1038-1041 i 1044-1046